Trennfläche steht für
 
 Klüfte oder Schichtgrenzen in Gesteinskörpern und Gebirgen, siehe Trennfläche (Geologie)
 schalenförmige Flächen im Erdinnern, an denen sich Gesteinsdichte oder Elastizität sprunghaft ändert, siehe Diskontinuität (Geologie)
 Folien zur Trennung oder zum Schutz verschiedener Materialien, siehe Trennpapier
 biologische Trennschichten zwischen Zellen, siehe Membran (Trennschicht)
 die Trennfläche zwischen zwei Klassen in der Statistik, siehe Diskriminanzfunktion.

Siehe auch:
 Grenzfläche, Trennschicht
 Trennen (Fertigungstechnik), Trennen (Verfahrenstechnik)
 Trennkörper